Aabel steht für:
  ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben, siehe Tirslund Sogn

Aabel ist Familienname folgender Personen:
 Andreas Leigh Aabel (1830–1901), norwegischer Arzt und Dichter
 Hauk Aabel (1869–1961), norwegischer Komödiant und Stummfilm-Darsteller
 Nina Aabel (* 1954), norwegische Malerin und Graphikerin
 Oluf Andreas Aabel (1825–1895), norwegischer Geistlicher und Schriftsteller
 Per Pavels Aabel (1902–1999), norwegischer Schauspieler, Tänzer und Choreograph
 Peter Pavels Aabel (1795–1869), norwegischer Geistlicher und Pädagoge

Siehe auch:
 Abel